Меделин може да се отнася за:

 Меделин, град в Колумбия
 Меделин (река), река в Колумбия
 Меделин (село), село в Испания